Miejscowości w USA:
 Oblong – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Oblong (ang. Oblong Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford